Copa Kaiser de Futebol Amador, ou simplesmente Copa Kaiser, foi um campeonato amador de futebol da cidade de São Paulo, no Brasil que aconteceu de entre 1995 e 2014. Após anos sem acontecer, mudou de Copa para Taça, retornando remodelado em 2019, em molde itinerante na capital paranaense, Curitiba. Em 2020, a competição aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais.

História 

A Copa Kaiser de Futebol Amador surgiu na primeira metade da década de 1990, quando a Federação Paulista de Futebol desistiu de organizar a Copa da Cidade, até então a competição municipal da várzea de São Paulo. Em 1993, a cervejaria Kaiser e o jornal A Gazeta Esportiva patrocinaram um torneio, que não recebeu reconhecimento da FPF. Mas a partir de 1995, a competição foi reconhecida, com apoio da FPF e da Secretaria Municipal de Esportes da cidade. Com o patrocínio da empresa, a competição amadora foi rebatizada para Copa Kaiser/SEME de Futebol Amador. O torneio cresceu, e foram estabelecidos um número-limite de 160 equipes participantes e um sistema de rebaixamento a partir de 1997. A cada ano, as equipes que ficassem na lanterna eram rebaixadas, para dar espaço a novos competidores, criando-se um torneio de acesso classificatório, realizado ao final de cada temporada, para que fossem preenchidas as vagas das equipes rebaixadas. Em 1999, o principal torneio varzeano de São Paulo foi patrocinado pela Antarctica, cervejaria rival da Kaiser.
Entre os destaques tivemos nomes conhecidos como Denner (Jogador Portuguesa, Vasco), Denílson (São Paulo / Palmeiras/Seleção Brasileira).
Jogadores amadores também tiveram nomes conhecidos nos principais campos como Dorvalzinho, Juarez, Zeca do Balaio, Pimentinha e outros. Há um grande revezamento entre os clubes nas conquistas da copa, porém permitindo o AA Boa Esperança possuir o bicampeonato de 1996 / 2000 com os artilheiros Pastel com 9 gols, Zeca do Balaio com 7 gols e Jorginho com 5 gols e somando os outros 4 gols com Zuza, Pepe, Lucas Mendes e Hilton Dejavite.
A Kaiser retomou seu patrocínio de 2000 a 2004, e entre 2005 e 2006 o torneio novamente não foi disputado. Em 2009, foi implantada a Série B como sistema de acesso, para dar mais oportunidades às equipes que buscam uma vaga na elite do futebol amador de São Paulo, a Série A.

Com 192 times, a Copa Kaiser teve sua última edição em 2014.

O C.A. Paulistano (Jardim Coimbra) foi o 1º Campeão da Copa Kaiser no ano de 1995.

Em 1999 o Lausanne Paulista F.C. foi o 1º campeão da Zona Norte, acabando com a hegemonia da Zona Leste (1995-96-97-98). No ano de 1999 a competição foi patrocinada pela Antarctica.

O Boa Esperança e o A.A Portuguesa de São Matheus são os únicos Bi-Campeões (2005-2006), (1996-2000). 

O Nove de Julho (Casa Verde) por vencer a última edição é carinhosamente chamado de "Eterno Campeão".

O Pioneer F. C. foi o Campeão da Copa Kaiser de 2010.

Campeões

Copa Kaiser - São Paulo (Série A) 
1995 - Paulistano (Jardim Coimbra)
1996 - Boa Esperança (São Mateus)
1997 - Botafogo de Guaianazes (Guaianases)
1998 - Cruz Credo (Vila Formosa)
1999 - Lausanne Paulista (Lauzane Paulista)
2000 - Boa Esperança (São Mateus) 
2001 - XI Garotos (Ermelino Matarazzo)
2002 - Nápoli (Vila Industrial)
2003 - Riachuelo (Jardim Brasil)
2004 - AG Madeiras (Brás)
2005 -  A.A Portuguesa Jd. Vila Carrão São Mateus
2006 - A.A Portuguesa Jd. Vila Carrão São Mateus
2007 - Danúbio (Freguesia do Ó)
2008 - Nós Travamos (Jardim Tupi)
2009 - Vida Loka (Vila Brasilândia)
2010 - Pioneer (Vila Guacuri)
2011 - Esporte Clube Classe A (Barra Funda)
2012 - Ajax (Vila Rica)
2013 - Leões da Geolândia (Vila Medeiros)
2014 - Nove de Julho (Casa Verde)

Taça Kaiser Brasil  
A Taça Kaiser é o campeonato de futebol amador de nível nacional, considerado por muitos como o campeonato brasileiro de futebol amador. Remodelada em 2019, a Taça Kaiser reúne os times campeões dos campeonatos regionais, patrocinados pela Kaiser, para um grande torneio numa cidade-sede escolhida pela organização.

Taça Kaiser 2019 
A Taça Kaiser 2019 aconteceu nos dias 19 e 20 de janeiro, no  Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e teve como campeão o Trieste FC.

Taça Kaiser 2020 
A Taça Kaiser 2020 aconteceu nos dias 25 e 26 de janeiro, no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte, com uma estrutura nível profissional, com campos, vestiários, refeitórios e espaço para aquecimento de nível internacional. O campeão foi o Vasco da Gama de Esmeraldas que venceu a competição sem dificuldades: 5 a 1 contra o Inter, 6 a 0 em cima do Fortaleza, e 3 a 0 na final em cima do América de Uberlândia.

Troféu Taça Kaiser 
Com a aparência de um copo de Kaiser gelada, a taça traz elementos que remetem ao futebol raiz, como comemorações,“dibres” e jogadas de efeito.

Campeões da Taça Kaiser Brasil 

2019 - Trieste/PR
2020 - Vasco da Gama/MG

Jogadores famosos que já disputaram o torneio

Futebol 
 Leandro Damião (Ex-Santos, Flamengo/RJ, atualmente no Internacional/RS): Jogou pela “Kaiser” em 2006 e 2007, com a camisa do Estrela da Saúde, do Jardim Aracati, zona Sul de São Paulo e do Nós Travamos, do Jardim Tupi.
 Elias (Ex-Flamengo, Corinthians, hoje Atlético-MG): Jogou pelo Leões da Geolândia, da Vila Medeiros
 Ricardo Oliveira (Ex-Portuguesa, Santos, São Paulo e atualmente no Atlético-MG): Jogou na 5ª Copa Kaiser com a camisa do Estrela Vermelha, da Vila Nivi
 Zé Roberto (Ex-Portuguesa, Flamengo, Real Madrid, Bayern Munique, Hamburgo, Santos, Grêmio e Palmeiras): Foi titular do Beira-Rio FC, do Parque Guarani
 Guilherme (Atacante - ex-Atlético e Corinthians):  Passou pela Copa Kaiser jogando pelo XI Primos FC, da Vila Carioca
 Kleber (Lateral Esquerdo): disputou a 3ª Copa Kaiser jogando como meia esquerda da Elite Itaquerense, de Itaquera
 César Sampaio (ex-Palmeiras): Defendeu o Moleque Travesso, da Vila Guarani, time que disputa a Copa Kaiser
 Serginho Chulapa - Foi campeão pelo Lausanne Paulista F.C. no final de sua carreira.
 Pires (ex-Volante do Vasco e Palmeiras) - Foi campeão Lausanne pelo Paulista F.C. em 1999.
 Spina (ex-Meia Esquerda Matsubara): Foi profissional jogando Futebol de Campo atuando pelo SE Matsubara (PR) e Federado no Futebol de Salão, atuou pelo Santos de São Miguel;
 Robson Pontes (ex-Guarani): atuou na Copa Kaiser pelo Black Power, do Ipiranga.
 Michel (ex - Ceará e Vitoria): Atuou na Copa Kaiser de 2003 e 2004 pelo Praça F. C de Pirituba.
 Nenê (ex - Cruzeiro, Cagliari e Verona) Irmão do Michel Miguel: Também atuou pelo  Praça F. C de Pirituba na extinta e gloriosa Copa Kaiser de futebol amador.

Futsal 
 Schumacher - Jogou a 7ª Copa Kaiser pelo Moleque Travesso, da Vila Guarani.
 Betão - Jogou pelo Santa Cruz F.C., do Jardim Sinhá.
 Pula - Jogou a Copa Kaiser pelo EC Ajax, da Vila Rica.
 Goda - Jogou a Copa Kaiser pelo E.C. Tiradentes da Vila Curuçá.

Ver também 
 Futebol de Várzea em São Paulo
 Kaiser (cerveja)
 Pelada (futebol)

Ligações externas 
 Website oficial do Torneio

K